Исламские государства, Мусульманские государства — государства и края (страны, регионы) мира, где ислам является преобладающая религией или религией на законодательном уровне.  

Ислам является второй по численности религией, его исповедуют около 1,9 млрд человек (то есть 24,5 % населения Земли). Исламская умма охватывает более 120 государств и стран, в основном в Западной, Центральной, Южной, Юго-Восточной Азии и Северной Африке, из которых в 35 составляют большинство населения, а в 28 государствах и странах являются государственной религией — Египет, Саудовская Аравия, Марокко, Кувейт, Иран, Ирак, Пакистан и другие.

Государства, в которых ислам — преобладающая религия 
В настоящем разделе приводится перечень государств, в которых большинство населения принадлежит к числу мусульман:

  — Азербайджанская Республика
  — Республика Албания
  — Алжирская Народная Демократическая Республика
  — Исламский Эмират Афганистан
  — Народная Республика Бангладеш
  — Королевство Бахрейн
  — Босния и Герцеговина
  — Государство Бруней Даруссалам
  — Буркина Фасо
  — Республика Гамбия
  — Гвинейская Республика
  — Республика Гвинея-Бисау
  — Республика Джибути
  — Арабская Республика Египет
  Западная Сахара — Сахарская Арабская Демократическая Республика
  — Республика Индонезия
  — Иорданское Хашимитское Королевство
  Ирак — Республика Ирак
  — Исламская Республика Иран
  Йемен — Йеменская Республика
  — Республика Казахстан
  — Государство Катар
  Кыргызстан — Республика Кыргызстан
  — Турецкая Республика Северного Кипра
  — Союз Коморских Островов
  — Республика Косово
  — Республика Кот-д’Ивуар
  — Государство Кувейт
  — Ливанская Республика
  — Государство Ливия
  — Исламская Республика Мавритания
  — Малайзия
  — Республика Мали
  — Мальдивская Республика
  — Королевство Марокко
  — Республика Нигер
  — Федеративная Республика Нигерия
  — Объединённые Арабские Эмираты
  — Султанат Оман
  — Исламская Республика Пакистан
  — Государство Палестина
  — Королевство Саудовская Аравия
  — Республика Сенегал
  — Республика Сьерра-Леоне
  — Сирийская Арабская Республика
  — Федеративная Республика Сомали
  Судан — Республика Судан
  Таджикистан — Республика Таджикистан
  — Тунисская Республика
  — Туркменистан
  — Турецкая Республика
  — Республика Узбекистан
  — Республика Чад

Края (страны, регионы), в которых ислам — самая распространённая религия 
В настоящем разделе приводится перечень регионов, в которых большинство населения принадлежит к числу мусульман:

 :
 .
 :
 Кырджалийская область,
 Разградская область.
 :
 Родопи.
 :
 Джамму и Кашмир,
 Ладакх:
 Каргил,
 Лакшадвип.
 :
 Адамава,
 Крайнесеверный регион,
 Северный регион.
 :
 Прибрежная провинция,
 Северо-Восточная провинция.
 :
 Синьцзян-Уйгурский автономный район.
 :
 Южный регион.
 :
 Кабу-Делгаду,
 Ньяса.
 :
 .
 :
  (мусульмане в меньшинстве, но являются представителями титульной нации),
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 .
 :
 Положский регион.
 :
 Косово и Метохия,
 Санджак.
 :
 Наратхиват,
 Паттани,
 Сатун,
 Яла.
 :
 .
 :
 Автономный регион в Мусульманском Минданао.
 :
 .
 :
 Плав,
 Рожае,
 Улцинь.
 :
 Гаш-Барка,
 Ансэба,
 Сэмиэн-Кэй-Бахри,
 Дэбуб-Кэй-Бахри.
 :
 Афар,
 Бенишангул-Гумуз,
 Дыре-Дауа,
 Оромия,
 Сомали,
 Харари.

Ислам по государствам и краям (странам, регионам) 
Список государств и краёв (стран, регионов) с самым большим мусульманским населением, в миллионах человек:

Примечания

Литература 
 на русском языке
  
 на других языках.

Ссылки 
 Густерин П. Англо-саксонские "ценности" и мусульманский Восток // ЦентрАзия.
 Густерин П. Рейтинг исламских государств // ЦентрАзия.

 
Списки стран